Солидус — многозначный термин. Может означать:

 Солидус — одна из граничных температур кристаллизации сплава.
 Солидус, или знак шиллинга — преимущественно в английском языке: знак дроби, аналогичный косой черте.